Жан де Фуа (; ок. 1425 — ) — с 1461 года капталь де Бюш, виконт де Кастильон и де Мейль, граф де Бенож, в 1446—1461 годах английский граф Кендел (по-французски произносится Кандаль).

Сын Гастона де Фуа, капталя де Бюш (1400—1456) и Маргариты д’Альбре, дочери Арно Аманьё, сеньора д’Альбре.

Как и отец, состоял на английской службе. В 1446 году награждён орденом Подвязки и получил титул графа Кендел.

В 1451 году Гастон де Фуа, отец Жана, распродал по частям все свои владения. И после его смерти (1456) сыну не досталось из них ничего.

В битве при Кастильоне 17 июля 1453 года Жан де Фуа попал в плен к французам. По приказу короля Карла VII он содержался в замке Тайльбург под присмотром Оливье де Котиви, сенешаля Гиени. Освобождён 18 января 1460 года, пообещав заплатить Оливье выкуп 23 850 экю, из них фактически заплатил 5850.

Уехал в Англию, и в битве при Нортгемптоне попал в плен (10 июля того же года). Был передан Ричарду Невиллю, графу Уорику, и вместе с ним вернулся во Францию.

В 1461 году новый король Людовик XI заставил Оливье де Котиви списать долг в размере 18 тысяч экю. После этого Жан де Фуа смог выкупить бывшие владения своего отца — капталат де Бюш, графство Бенож и виконтство Кастильон. После этого он поступил на французскую службу и отказался от ордена Подвязки, но сохранил титул графа Кендал (Кандаль), которым его потомки пользовались до 1714 года.

Семья 
Жан де Фуа в 1446 году женился на Маргарет Кердстон, дочери сэра Томаса Кендерстона и Элизабет де ла Поль, племяннице герцога Суффолка. Известны четверо их детей:
Гастон де Фуа, граф Кандаль
 Жан де Фуа, граф де Гюркон, де Флеи, де Мейль
 Катерина де Фуа, жена Шарля, графа д’Арманьяк
 Маргарита де Фуа, жена Лодовико II, маркиза Салуццо.

Источники 
 Notice sur la vicomté de Bezaume, le comté de Benauges by Jean François Bladé Published 1878
 Paul Marchegay, «La rançon d’Olivier de Coëtivy, seigneur de Taillebourg et sénéchal de Guyenne, 1451—1477», Bibliothèque de l'École des Chartes, année 1877, volume 38, p. 5-48
 Jean Duquesne Dictionnaire des gouverneurs de province, éditions Christian, Paris 2002, (ISBN 2864960990) p. 158.

Каптали де Бюш
Дом Фуа-Кандаль